Bus Simulator peut faire référence à :
 Bus Simulator, une série de jeux vidéos de simulation de conduite créée par l'éditeur allemand Astragon Entertainment ;
 Bus Simulator, version pour console sorti en 2019 du jeu-vidéo nommé Bus Simulator 18 qui lui est sorti en 2018 sur Windows. Un des jeux vidéos de la série précédemment énoncée. Il est édité par Astragon Entertainment et est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One ;
 Proton Bus Simulator, jeu-vidéo de simulation de conduite développé par MEP et est sorti en 2017 ;
 City Bus Simulator, série de jeux vidéos de simulation de conduite développé par TML-Studios.
 Bus Simulator City Ride, futur jeu-vidéo de conduite édité par Astragon et prévu pour fin 2022 sur Nintendo Switch, Android et iOS.